Toponímia:
 Burnside (Arizona), concentració de població designada pel cens a l'estat d'Arizona (EUA) 
 Burnside (Illinois)
 Burnside (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky (EUA)
 Burnside (Pennsilvània), població a l'estat de Pennsilvània (EUA)
 New Burnside, població a l'estat d'Illinois (EUA)
 Pont de Burnside, edifici prop de Sharpsburg (Maryland) que creua el rierol Antietam 
 Biografies:
 Ambrose E. Burnside (1824 - 1881), soldat estatunidenc, executiu de ferrocarrils, inventor, industrial i polític
 William Burnside, matemàtic anglès que va desenvolupar teories sobre els grups finits